

Patronymes 
Belov (masculin ; ) ou Belova (féminin ; ), parfois transcrit en Beloff, Bielov ou Bieloff (transcriptions désuètes) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Beloff 
 Angelina Beloff (1879-1969), artiste russe
 Max Beloff (1913-1999), historien britannique

Belov 
 Aleksandr Belov (1951-), joueur de basket-ball soviétique
 Anton Belov (1986-), joueur de hockey sur glace russe
 Evgeniy Belov (1990-), fondeur russe
 Katherine Belov (née en 1973), généticienne australienne
 Maxim Belov (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace franco-russe
 Nikolaï Belov (1987-), joueur de hockey sur glace russe
 Oleg Belov (1973-), joueur de hockey sur glace russe
 Sergueï Belov (1944-), joueur de basket-ball soviétique
 Vassili Belov (1932-2012), écrivain, poète, dramaturge soviétique
 
 Youri Belov (1930-1991), acteur soviétique

Belova 
 Elena Belova (1965-), biathlète russe ;
 Elena Novikova-Belova (1947-), escrimeuse soviétique ;
 Irina Nikolaïevna Belova (1968-), heptathlonienne russe ;
 Irina Olegovna Belova (1980-), gymnaste rythmique russe ;
 Maria Lvova-Belova (1984-), femme politique russe.

Voir aussi 
 Bělov, village du district de Zlín (République tchèque)
 Belovo, ville de l'oblast de Kemerovo (Russie)
 


Patronyme russe